L'IUT de Poitiers est basé à Poitiers, Niort et Châtellerault et fait partie de l'université de Poitiers.

Présentation 
L'IUT de Poitiers a été créé en 1966. Il propose un catalogue de formations en 2 ans avec l'objectif d'orienter les étudiants vers des postes de cadres techniques et administratifs appelés à exercer des fonctions de collaboration directe avec les ingénieurs, les chercheurs et les chefs de services administratifs, financiers et commerciaux des entreprises. Pour répondre aux besoins des entreprises, l'offre de formation s'est étendue aux licences professionnelles depuis la rentrée 2000.

Formations proposées 
Sur le site de Poitiers (domaine universitaire):

 DUT
 Génie Électrique et Informatique Industrielle (GE2I)
 Génie Mécanique et Productique
 Génie thermique et énergie
 Chimie
 Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
Licences professionnelles
 Technologies avancées appliquées aux véhicules (TAAV)
 Conduite et Gestion des Systèmes Électriques (CGSE) 
 Animateur Qualité
 Ingénierie numérique
 Valorisation des énergies renouvelables et Techniques énergétiques (VERTE)
 Management des échanges internationaux
 Gestion des Ressources Humaines
 Procédés de Dépollution et de Valorisation (PRODV)

Sur le site de Châtellerault :
DUT
 Techniques de Commercialisation (TC)
 Réseaux et Télécommunications
 Mesures Physiques (MP)
Licence professionnelle
 Mesure de la Qualité des Milieux : air, eaux, sols
 Administration de Réseaux Multimédias (anciennement Intégration des Systèmes Voix et Données)
 Développement et Gestion d'une clientèle de professionnels - Produits techniques

Sur le site de Niort :
DUT
 Statistique et Informatique Décisionnelle (STID)
 Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
 Hygiène, Sécurité, Environnement
Licences professionnelles
 Banque - Assurance
 Protection civile et sécurité des populations
 Statistique commerciale
 Entrepreneuriat, Management de projet
 Ingénierie Numérique (conception de surfaces complexes)

Concours : Les Publiciades

Voir aussi

Liens internes 
 Université de Poitiers

Liens externes 
 
 

Université de Poitiers
Poitiers
Établissement scolaire fondé en 1966
Châtellerault
Niort
Enseignement supérieur à Poitiers